UCSC peut désigner :
à l'Université catholique du Sacré-Cœur ;
à l'Université de Californie à Santa Cruz, États-Unis ;
à l'Universidad Católica de la Santísima Concepción du Chili.